Чароде́йка:

Чародейка — женщина-чародей, колдунья, практикующая магию, волшебство; ведьма.
 «Чародейка» — броненосная лодка Российского императорского флота.
 «Чародейка» — бисквитный торт.

В культуре 
 «Чародейка» — опера.
 «Чародейка» — фильм.

См. также 
 «Чародейки» — франко-американский мультипликационный телесериал.
 Ведьмак